Чиндантское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Чиндантское сельское поселение — в Борзинском районе Забайкальского края.
 Чиндантское сельское поселение — в Ононском районе Забайкальского края.